Гай Азіній Полліон (консул 23 року) (11 рік до н. е. — після 29 року н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Гай Азіній Полліон (*76 до н. е. — † 5 н. е.) — давньоримський політичний діяч, полководець, поет та історик. Син Гнея Азінія.